Personen
 Harry Groener (1951), een in Duitsland geboren Amerikaans acteur 
 Henk Groener (1960), Nederlandse handbalcoach en handballer
 Rob Groener (1945), Nederlandse voetballer en voetbaltrainer
 Wilhelm Groener (1867-1939), Duits militair en politicus